Eerste klasse (2013/2014) – 111. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach wzięło udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 26 lipca 2013 roku, a zakończył w 18 maja 2014 roku. Tytuł mistrzowski obroniła drużyna .

Drużyny

Format rozgrywek 
Po raz piąty w historii rozgrywki odbywały się w systemie baraży. Uczestniczące drużyny początkowo rozgrywały 30 meczów w systemie kołowym. Po ich zakończeniu wszystkie kluby zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa (w której uczestniczyły drużyny z miejsc od 1. do 6.) walczyła o mistrzostwo Belgii oraz cztery najwyższe miejsca premiowane awansem do rozgrywek pucharowych. Pierwsze trzy miejsca zapewniały awans bezpośrednio, natomiast czwarta drużyna rozgrywała dodatkowy mecz z najlepszą drużyną z drugiej grupy.

Druga grupa (w której uczestniczyły drużyny z miejsc od 7. do 14. sezonu zasadniczego) została podzielona na dwie podgrupy A i B. W obu grupach drużyny rozgrywały mecze w systemie kołowym. Następnie zwycięskie drużyny z obu grup rozgrywały mecz o możliwość gry w spotkaniu z drużyną, która zajęła czwarte miejsce w pierwszej grupie, o udział w Lidze Europejskiej. Tak więc teoretycznie w Lidze Europy mogła wystąpić drużyna, która zajęła nawet 14. miejsce w sezonie zasadniczym.

Trzecia grupa to dwie ostatnie drużyny sezonu zasadniczego (z miejsc 15. i 16). Rozgrywały one pięć meczów pomiędzy sobą, z czego trzykrotnie gospodarzem była drużyna z miejsca 15. Przegrana drużyna spadła do niższej ligi. Wygrana drużyna z tego pojedynku rozgrywała kolejne baraże wraz z trzema drużynami z Tweede klasse w systemie kołowym. Najlepsza z tych drużyn będzie grała w rozgrywkach Eerste klasse w sezonie 2014/2015.

Sezon zasadniczy

Tabela

Wyniki

Faza play-off

Baraże o mistrzostwo 
W tej grupie zakwalifikowane zespoły grają dwukrotnie ze sobą mecz i rewanż, w systemie kołowym. Jednakże nie wszystkie zespoły zaczynają z równym dorobkiem punktowym. Wszystkie zespoły otrzymują na starcie liczbę punktów zdobytą w sezonie zasadniczym podzielone przez 2. W przypadku niecałkowitej liczby punktów po podzieleniu zostaje ona zaokrąglona „w górę”.

Obliczenia dla poszczególnych zespołów:
 Standard – 34 punkty (67/2 = 33,5 zaokrąglone do 34)
 Club Brugge – 32 punkty (63/2 = 31,5 zaokrąglone do 32)
 Anderlecht – 29 punktów (57/2 = 28,5 zaokrąglone do 29)
 Zulte-Waregem – 27 punktów (53/2 = 26,5 zaokrąglone do 27)
 Lokeren – 26 punktów (51/2 = 25,5 zaokrąglone do 26)
 Genk – 23 punkty (45/2 = 22,5 zaokrąglone do 23)

Baraże o Ligę Europy

Grupa A

Grupa B

Finał baraży o Ligę Europy 

Dwumecz wygrała drużyna , dzięki zwycięstwu w rzutach karnych 7:6.

W meczu decydującym o awansie do Ligi Europy Oostende miało zmierzyć się z czwartą drużyną ligi Zulte-Waregem, jednak z powodu nieotrzymania licencji na grę w europejskich pucharach przez drużynę Oostende ich przeciwnicy otrzymali prawo gry w rozgrywkach bez konieczności rozgrywania dwumeczu.

Baraże o Eerste klasse 

 przegrał baraże o Eerste klasse z 3 zespołami z Tweede klasse i podobnie jak  spadł do drugiej ligi.

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 Liga na sporza.be

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii
2013 w Belgii
2014 w Belgii